peut désigner :
 Jim Bannon (1911-1984), acteur américain ;
 Ann Bannon (1932-), écrivaine américaine ;
 John Bannon (1943-2015), homme politique australien ;
 Stephen Bannon (1953-), homme d'affaires, dirigeant de médias et réalisateur américain ;
 Eamonn Bannon (1958-), joueur écossais de football ;
 Shane Bannon (1989-), joueur américain de football américain.